Ulica Wita Stwosza w Katowicach
 Ulica Wita Stwosza w Krakowie
 Ulica Wita Stwosza we Wrocławiu
 Ulica Wita Stwosza w Gdańsku

Stwosza, Wita